Hotel Metropole heißen: 

 Hotel Metropole (Brüssel), Hotel in Brüssel
 Hotel Metropole (Monte Carlo), Hotel in Monaco
 Hotel Metropol, ehemaliges Hotel in Wien, 1938–1945 Hauptquartier der Gestapo
 Hotel Metropole (Bern), ehemaliges Hotel in Bern
 Hotel Metropole (Stettin)

sowie zwei im NRHP der Vereinigten Staaten gelisteten Objekte:

 Hotel Metropole (Kalifornien), ID-Nr. 79000553
 Hotel Metropole (Ohio), ID-Nr. 09000443
Siehe auch:
 Hotel Metropol